Time Again steht für:

 Time Again, eine US-amerikanische Punk-Band
 Time Again (Claire-Voyant-Album), Remixe-Album der US-amerikanischen Indie-Pop-Band Claire Voyant aus dem Jahr 2000
 Time Again (David-Sanborn-Album), Album des US-amerikanischen Jazz-Saxophonisten David Sanborn aus dem Jahr 2003
 Time Again... Amy Grant Live, Album der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Amy Grant aus dem Jahr 2006

Siehe auch:

 Construction Time Again